Saladillo hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas
 Saladillo (Chile), localidad;
 Saladillo (Zacatecas), localidad de México;
 El Saladillo (Algeciras), barrio en Algeciras, España;
 El Saladillo (Venezuela), barrio histórico en Maracaibo, Venezuela;

En Argentina
 Saladillo (Buenos Aires), ciudad de la provincia de Buenos Aires;
 Saladillo (Córdoba), localidad de la provincia de Córdoba;
 Saladillo (Rosario), barrio en la ciudad de Rosario;
 Saladillo (San Luis), localidad de la provincia de San Luis;
 Partido de Saladillo, provincia de Buenos Aires;

Botánica
 Nombre común de la planta ''Plantago maritima.

Música
 Saladillo (agrupación), conjunto gaitero venezolano "Saladillo de Nerio Matheus";

Además
 Cortijo del Saladillo, casa de campo en Puebla de Don Fadrique, provincia de Granada, España;
 Complejo deportivo El Saladillo, en la ciudad de Huelva, España;